Il toponimo Safo può riferirsi a diverse località:

Safo, comune del Mali nel circondario di Kati
Safo, comune del Niger nel dipartimento di Madarounfa